Volta Heroes Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1962/63.

Clubes de futebol de Gana